María Carolina de las Dos Sicilias (en italiano, Maria Carolina delle Due Sicilie; Nápoles, 29 de noviembre de 1820-Trieste, 14 de enero de 1861) fue princesa de las Dos Sicilias y reina titular de España para los carlistas por su matrimonio.

Biografía

Familia 
María Carolina nació en Nápoles en 1820, durante el reinado de su abuelo paterno. Era la novena hija del futuro Francisco I de las Dos Sicilias (por aquel entonces príncipe heredero de su padre, el rey Fernando I), y su esposa, la infanta María Isabel de Borbón. Por vía paterna, María Carolina era nieta del entonces rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria. Por línea materna, era nieta del rey Carlos IV de España y de la esposa de éste, la princesa María Luisa de Parma. Tanto el abuelo paterno como el materno de María Carolina eran hijos de Carlos III de España. Los vínculos con la familia real española eran pues muy estrechos.

Matrimonio y activismo carlista 
Tras el matrimonio de su hermana, María Cristina, con el rey Fernando VII de España (1829) y el de su otra hermana, María Amalia, con el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza (1832), María Carolina conoció y trató a un primo, Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín. No obstante, por aquel entonces las relaciones entre la familia de Don Carlos (así como los partidarios de su padre, conocidos como los carlistas) y la reina regente María Cristina se habían deteriorado.

Tras la muerte de Fernando VII de España en 1833, el infante Carlos María Isidro de Borbón y sus partidarios tuvieron que partir al exilio. Durante su estancia en el extranjero su hijo, el conde de Montemolín contrajo matrimonio con María Carolina. Las nupcias se celebraron en el Palacio Real de Caserta el 10 de julio de 1850. La pareja no tuvo hijos, y siempre permaneció al lado de la princesa de Beira, figura y líder del carlismo.

Muerte 
Durante un brote epidémico en 1861, la familia real carlista cayó enferma en Trieste. El 2 de enero de ese año falleció el cuñado de María Carolina, el infante Fernando; su propio marido falleció el día 13 de ese mes, y ella sucumbió menos de un día después. Los tres están enterrados en Trieste.

Distinciones honoríficas 
 30 de marzo de 1830:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.  ( Reino de España)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Genealogy
 Reyes Catálogo de la exposición temporal del Museo del Carlismo "Reyes sin trono. Los pretendientes carlistas de 1833 a 1936 p.41

Nobles de Italia del siglo XIX
Casa de Borbón en España
Consortes de reclamantes del trono de España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Princesas de las Dos Sicilias
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Trieste